Афонсо I  (Веирос, 10. август 1377 - Шавес 15. децембар 1461) био је први војвода од Брагансе и осми гроф од Барселоса. Оснивач је династије Браганса.

Биографија 

Рођен је у Веиросу 10. августа 1377. године као ванбрачни син краља Жоаоа I и краљеве љубавнице Инес Перез Естевез. Године 1400, оженио се са Беатриз Переира де Алвим, ћерком генерала Нуна Алвареса Переире.

Године 1415. учествовао је у освајању Сеуте. Након смрти полубрата краља Дуартеа I, подржавао је регенство краљице Елеоноре Арагонске, те је тако дошао у сукоб са полубратом Педром кога је Кортес 1439. године изабрао за регента младог краља Афонса V.

У циљу смиривања тензија, војвода Педро је Афонсу доделио звање војводе од Брагансе 1442 године. Међутим, њихови односи бивају поново нарушени 1445. године, када је склопљен брак између краља Афонса V и Изабеле од Коимбре.

Пошто је краљ Афонсо V постао суверен владар 9. јуна 1448. године, војвода Афонсо је утицао на краља да војводу Педра прогласи побуњеником. Након гашења побуне 1449. године, војвода Афонсо је имао велики утицај на краља Афонса V и постао је један од најмоћнијих људи у краљевини.

Умро је Шавесу 15. децембра 1461. године.

Брак и потомство 

Војвода Афонсо је имао два брака. Први брак је склопио 8. новембра 1400. године са Беатриз Перез де Алвим и са њом је имао троје деце:
 Афонсо (1401—1460)
 Изабела (1402—1466)
 Фернандо I

Након смрти своје прве жене, војвода Афонсо се опет оженио 1420. године са Констанцом де Норонха. У овом браку није имао деце.

Породично стабло

Референце

Литература 
 
 -{Genealogical information on Afonso, Duke of Braganza (in Portuguese)}-
 -{Edgar Prestage. Португалия в средние века = Il Portogallo nel medioevo. — Cambridge University Press, 1999. — Vol. VII. — P. 576—610.}-

Рођени 1377.
Умрли 1461.
Династија Браганса